Comitatul Bryan sau Bryan County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Bryan, statul  -- (Formate GA -- Categorie și format) și
 Comitatul Bryan, statul  -- (Formate OK -- Categorie și format)

Alte articole similare 

 Brian (dezambiguizare)
 Bryan (dezambiguizare)
 Bryant (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii